Dit is een lijst van planetoïden 117701-117800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117701 - || 2005 EC293 || 10 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117702 - || 2005 EO295 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117703) Ochoa || 2005 EK300 || 11 maart 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (117704) Lopez-Alegria || 2005 EN317 || 12 maart 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 117705 - || 2005 FS2 || 18 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117706 - || 2005 FU2 || 18 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117707 - || 2005 FJ5 || 31 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117708 - || 2005 FP5 || 30 maart 2005 || Goodricke-Pigott || P. Kumar
|-
| 117709 - || 2005 FU6 || 30 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117710 - || 2005 FC7 || 31 maart 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (117711) Degenfeld || 2005 GA || 1 april 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (117712) Podmaniczky || 2005 GD || 1 april 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (117713) Kövesligethy || 2005 GG1 || 2 april 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (117714) Kiskartal || 2005 GH1 || 2 april 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (117715) Carlkirby || 2005 GK1 || 2 april 2005 || New Mexico Skies || R. Hutsebaut
|-
| 117716 - || 2005 GN1 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117717 - || 2005 GD5 || 1 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117718 - || 2005 GZ5 || 1 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117719 - || 2005 GL7 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117720 - || 2005 GB8 || 2 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117721 - || 2005 GE8 || 2 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117722 - || 2005 GA11 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117723 - || 2005 GN11 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117724 - || 2005 GW11 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117725 - || 2005 GU12 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117726 - || 2005 GC13 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117727 - || 2005 GJ13 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117728 - || 2005 GT13 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117729 - || 2005 GZ13 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117730 - || 2005 GV19 || 2 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117731 - || 2005 GY19 || 2 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117732 - || 2005 GA20 || 2 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117733 - || 2005 GF20 || 2 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117734 - || 2005 GG20 || 2 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117735 - || 2005 GQ20 || 2 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117736) Sherrod || 2005 GQ22 || 4 april 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 117737 - || 2005 GX22 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117738 - || 2005 GS26 || 2 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117739 - || 2005 GD29 || 4 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117740 - || 2005 GH29 || 4 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117741 - || 2005 GD31 || 4 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117742 - || 2005 GW31 || 4 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117743 - || 2005 GU32 || 4 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117744 - || 2005 GL33 || 4 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117745 - || 2005 GP37 || 2 april 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117746 - || 2005 GS37 || 2 april 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117747 - || 2005 GW43 || 5 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117748 - || 2005 GC44 || 5 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117749 - || 2005 GG46 || 5 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117750 - || 2005 GF48 || 5 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117751 - || 2005 GL49 || 5 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117752 - || 2005 GS50 || 7 april 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117753 - || 2005 GU53 || 4 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117754 - || 2005 GA54 || 4 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117755 - || 2005 GN58 || 6 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117756 - || 2005 GR58 || 1 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117757 - || 2005 GD59 || 5 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117758 - || 2005 GK60 || 4 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117759 - || 2005 GP60 || 6 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117760 - || 2005 GS64 || 2 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117761 - || 2005 GK65 || 2 april 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117762 - || 2005 GD69 || 2 april 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117763 - || 2005 GP72 || 4 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117764 - || 2005 GG73 || 4 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117765 - || 2005 GO74 || 5 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117766 - || 2005 GJ78 || 6 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117767 - || 2005 GM78 || 6 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117768 - || 2005 GK81 || 1 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117769 - || 2005 GP86 || 4 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117770 - || 2005 GZ88 || 5 april 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117771 - || 2005 GD93 || 6 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117772 - || 2005 GZ95 || 6 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117773 - || 2005 GJ97 || 7 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117774 - || 2005 GV99 || 7 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117775 - || 2005 GX101 || 9 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117776 - || 2005 GY102 || 9 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117777 - || 2005 GW110 || 6 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117778 - || 2005 GO112 || 6 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117779 - || 2005 GX112 || 6 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117780 - || 2005 GY113 || 9 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117781) Jamesfisher || 2005 GF115 || 10 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117782 - || 2005 GL115 || 10 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117783 - || 2005 GJ118 || 11 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117784 - || 2005 GG119 || 11 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117785 - || 2005 GJ121 || 5 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117786 - || 2005 GN121 || 5 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117787 - || 2005 GM123 || 7 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117788 - || 2005 GU123 || 8 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117789 - || 2005 GH127 || 12 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117790 - || 2005 GO128 || 13 april 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117791 - || 2005 GT128 || 1 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117792 - || 2005 GP132 || 10 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117793 - || 2005 GB135 || 10 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117794 - || 2005 GZ138 || 12 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117795 - || 2005 GJ140 || 13 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117796 - || 2005 GY140 || 14 april 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117797 - || 2005 GA141 || 14 april 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117798 - || 2005 GK150 || 11 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117799 - || 2005 GW151 || 12 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117800 - || 2005 GD161 || 13 april 2005 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten